La Selva kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Selva, Tabasco, Nacajuca, 
 La Selva, Ocosingo, 
 La Selva, Zinacantán,

Spanien 

 La Selva del Camp (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar